{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64301) - || 2001 UN19 ||16 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64302) - || 2001 UH22 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64303) - || 2001 UF23 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64304) - || 2001 UR23 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64305) - || 2001 UD27 ||16 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64306) - || 2001 UH29 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64307) - || 2001 UQ29 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64308) - || 2001 UJ30 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64309) - || 2001 UM30 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64310) - || 2001 UB32 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64311) - || 2001 UQ32 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64312) - || 2001 UY32 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64313) - || 2001 UW33 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64314) - || 2001 UL34 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64315) - || 2001 UN34 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64316) - || 2001 UT34 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64317) - || 2001 UW35 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64318) - || 2001 UH36 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64319) - || 2001 UV37 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64320) - || 2001 UK39 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64321) - || 2001 UA40 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64322) - || 2001 UO41 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64323) - || 2001 UW41 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64324) - || 2001 UG42 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64325) - || 2001 UH46 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64326) - || 2001 UX46 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64327) - || 2001 UG47 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64328) - || 2001 UH48 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64329) - || 2001 UH51 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64330) - || 2001 UM51 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64331) - || 2001 UW52 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64332) - || 2001 UL56 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64333) - || 2001 UT58 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64334) - || 2001 UK59 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64335) - || 2001 UL62 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64336) - || 2001 UO62 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64337) - || 2001 UM63 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64338) - || 2001 UU64 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64339) - || 2001 US72 ||20 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64340) - || 2001 UW72 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64341) - || 2001 UX72 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64342) - || 2001 UB76 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64343) - || 2001 UH76 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64344) - || 2001 UP76 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64345) - || 2001 UY77 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64346) - || 2001 US78 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64347) - || 2001 UT78 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64348) - || 2001 UL79 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64349) - || 2001 UC80 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64350) - || 2001 UV81 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64351) - || 2001 UU83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64352) - || 2001 UX83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64353) - || 2001 UY83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64354) - || 2001 UB84 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64355) - || 2001 UY84 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64356) - || 2001 UZ86 ||18 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (64357) - || 2001 UJ89 ||22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64358) - || 2001 UR92 ||18 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64359) - || 2001 UJ93 ||19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64360) - || 2001 UD97 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64361) - || 2001 UK98 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64362) - || 2001 UD99 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64363) - || 2001 UV99 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64364) - || 2001 UY100 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64365) - || 2001 UG103 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64366) - || 2001 UK107 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64367) - || 2001 UC109 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64368) - || 2001 UX109 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64369) - || 2001 UW110 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64370) - || 2001 UD112 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64371) - || 2001 UH112 ||21 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64372) - || 2001 UQ113 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64373) - || 2001 UX113 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64374) - || 2001 UO115 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64375) - || 2001 UF116 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64376) - || 2001 UR116 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64377) - || 2001 UT116 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64378) - || 2001 UE122 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64379) - || 2001 UG123 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64380) - || 2001 UN127 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64381) - || 2001 UL129 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64382) - || 2001 UC130 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64383) - || 2001 UY130 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64384) - || 2001 UA132 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64385) - || 2001 UM136 ||22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64386) - || 2001 UO141 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64387) - || 2001 UW144 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64388) - || 2001 UD148 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64389) - || 2001 UU149 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64390) - || 2001 UY149 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64391) - || 2001 UF150 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64392) - || 2001 UL150 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64393) - || 2001 UV151 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64394) - || 2001 UN152 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64395) - || 2001 US152 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64396) - || 2001 UY153 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64397) - || 2001 UK154 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64398) - || 2001 US154 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64399) - || 2001 UT156 ||23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64400) - || 2001 UB158 ||23 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten